8. længdegrad kan henvise til:

 8. vestlige længdekreds
 8. østlige længdekreds